Населені пункти в Чехії:

 Кнєжевес (Бланско)
 Кнєжевес (Ждяр-над-Сазавою)
 Кнєжевес (Прага-захід)
 Кнєжевес (Раковнік)